Echinodiscus är ett släkte av svampar. Echinodiscus ingår i ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Disksvampar
Echinodiscus